Ву́лиця Дани́ла Га́лицького — назва вулиць у різних населених пунктах України, названа на честь визначного українського монарха, національного героя України, короля Русі, князя галицького і волинського, великого князя київського Данила з династії Романовичів старшої на Русі гілки роду Мономаховичів та династії Рюриковичів. 

 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Білогір'ї Хмельницької області.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Бориславі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Борисполі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Борщеві.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Бурштині.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Галичі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Дубному.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Заліщиках.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Збаражі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Здолбунові.
Вулиця Данила Галицького — вулиця в Кам'янці-Бузькій
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Кам'янці-Подільському.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Ковелі.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Козятині.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Корці.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Коростені.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Коростишеві.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Кременчуку.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Лозовій.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Миронівці.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Мукачевому.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Надвірні.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Новоград-Волинському.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Первомайську Миколаївської області.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Підволочиську.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Полонному.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Рава-Руській.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Рівному.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Скалаті.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Сколому.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Славуті.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Славському.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Слов'янську.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Сумах.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Торчині.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Трускавці.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця у Фастові.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Ходорові.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Хотині.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Шепетівці.
 Вулиця Данила Галицького — вулиця в Шполі.
Вулиця Данила Галицького — вулиця в Явореві

Вулиця Короля Данила 
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Броварах
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Івано-Франківську
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Ізюмі
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Коломиї
 Вулиця Короля Данила — вулиця у Кропивницькому.
 Вулиця Короля Данила — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Короля Данила — вулиця у місті Умань.

Див. також 

Бульвар Данила Галицького — бульвар у Тернополі.
 Площа Данила Галицького — площа у Львові

Вулиці, названі на честь людей